Lavalle (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes
Lavalle (Mendoza), een plaats in de Argentijnse provincie Mendoza
Lavalle (Santiago del Estero), een plaats in de Argentijnse provincie Santiago del Estero
Lavalle (departement van Corrientes), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes
Lavalle (departement van Mendoza), een departement van de Argentijnse provincie Mendoza

Personen
Juan Lavalle, een Argentijnse gouverneur
Paul Lavalle, een Amerikaanse componist en dirigent

Zie ook
General Lavalle (doorverwijspagina)